Santiago García Torero puede referirse a: 

 Santiago García Aracil (1940-), arzobispo de Mérida-Badajoz;
 Santiago García Cremades (1985-), matemático, escritor y divulgador científico;
 Santiago Damián García (1990-2021), futbolista uruguayo apodado El Morro;
 Santiago García Fernández (1968–), guionista, traductor y crítico de historieta español;
 Santiago García Granda (1955-), rector de la Universidad de Oviedo desde 2016.
 Santiago García de Leániz (1963-), cineasta español;
 Santiago García (1988-), futbolista argentino;
 Santiago García Pinzón  (1928-), dramaturgo colombiano;
 Santiago Garci (19??-), pintor español; o
 Santiago García (1970-), maratonista, escritor, crítico de cine, docente y periodista argentino.
 Santiago García, director de cine argentino
 Santiago García (2006), cantante mexicano